Direktiv steht für:

 Direktivum – einen Sprechakt mit Aufforderungscharakter
 Direktiv (Kasus) – einen grammatikalischer Kasus

Siehe auch:

 Direktive